Андельсбух () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код — 80202.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Вирт (местный блок) (по результатам выборов 2005 года). Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.
 Местный список занимает 21 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга